Colquitt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred H. Colquitt (1824–1894), US-amerikanischer Politiker und General der Konföderierten im Sezessionskrieg
 Britton Colquitt (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Craig Colquitt (* 1954), US-amerikanischer Footballspieler
 Dustin Colquitt (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Jimmy Colquitt (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler
 Oscar Branch Colquitt (1861–1940), US-amerikanischer Politiker
 Walter T. Colquitt (1799–1855), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Colquitt (Georgia)
 Colquitt (Louisiana)
 Colquitt County, Verwaltungseinheit in Georgia

im NRHP gelistete Objekte:
 Colquitt County Courthouse, in Moultrie, Georgia, ID-Nr. 80001003
 Colquitt County Jail, in Moultrie, Georgia, ID-Nr. 80001004
 Colquitt Town Square Historic District, in Colquitt, Georgia, ID-Nr. 83000237